Die Everbright Sun Hung Kai Hong Kong Squash Open 2018 fanden vom 19. bis 25. November 2018 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Elshorbagy gewann den Titel erneut, nachdem er sich im Endspiel gegen Ali Farag mit 11:6, 11:6 und 11:7 durchsetzte. Bei den Damen gewann Joelle King erstmals einen Titel der höchsten Wertungskategorie. Sie gewann das Finale gegen Raneem El Weleily, die dank ihres besseren Abschneidens bei dem Turnier als die zu dem Zeitpunkt die Weltranglisten anführende Nour El Sherbini zum nächsten Monat die Weltranglistenführung übernahm, mit 11:4, 12:10 und 19:17.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Wong Chi-Him und Henry Leung bei den Herren sowie Vanessa Chu und Lee Ka-Yi bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 164.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19